Engelbertus Lucas (1747-1797), een Nederlandse schout-bij-nacht
 Engelbertus Lucas (1785-1870), een Nederlands admiraal en minister van marine